Die UEFA Europa Conference League 2022/23 ist die zweite Auflage des drittwichtigsten Wettbewerbs für europäische Fußballvereine. An diesem Wettbewerb nehmen 171 Mannschaften aus 54 von 55 Landesverbänden der UEFA teil. Teilnehmer aus Russland wurden für die Saison 2022/23 ausgeschlossen.

Die Saison begann am 5. Juli 2022 mit den Hinspielen der 1. Qualifikationsrunde. Das Endspiel soll am 7. Juni 2023 in der Eden Aréna in der tschechischen Hauptstadt Prag ausgetragen werden. Der Gewinner der Europa Conference League erhält einen Platz in der Gruppenphase der UEFA Europa League 2023/24.

Zugangsliste 
Die Einteilung in die einzelnen Qualifikationsrunden bestimmt sich nach der Zugangsliste der UEFA. Die Reihenfolge der Verbände resultiert hierbei aus den Verbandskoeffizienten der UEFA-Fünfjahreswertung 2020/21 und ergibt sich aus den Verbands-Koeffizienten der fünf Spielzeiten von 2016/17 bis 2020/21.

Wenn sich der Pokalsieger eines Landesverbandes für die UEFA Champions League 2022/23 qualifiziert, bekommt die nächstbeste Mannschaft aus der nationalen Liga den schlechtestmöglichen Startplatz dieses Verbands in der Qualifikation, während die anderen Teams dementsprechend aufrücken und den nächstbesseren Startplatz übernehmen. Soweit ein Verein keine Zulassung für die UEFA-Wettbewerbe erhält, rückt das in der nationalen Liga nächstbeste Team nach.

Die nachfolgende Tabelle zeigt hierzu an, in welcher Qualifikationsrunde der Europa Conference League die Pokalsieger (CW) und die anhand ihrer Platzierung in den nationalen Ligen qualifizierten Teams starten. In England erhält der Ligapokalsieger (LCW) anstatt des Sechstplatzierten einen Startplatz. In den Niederlanden, Belgien, Österreich, Dänemark, Bulgarien und der Slowakei erhält der Play-off-Sieger (P) der nationalen Liga anstatt des Viertplatzierten einen Startplatz.

Termine 
Für die Auslosungen und Spielrunden sind die folgenden Termine geplant:

Qualifikation 
In der Auslosung der Spielpaarungen werden die Teams mit dem höheren Klub-Koeffizienten (KK) der UEFA-Fünfjahreswertung 2021/22 gesetzt.

Bei gleichem Klub-Koeffizienten bestimmt sich die Reihenfolge nach den von den Teams erzielten Wertungspunkten der Vorsaison bzw. der weiteren Vorjahre. Soweit zum Zeitpunkt der Auslosung der jeweiligen Qualifikationsrunde die vorhergehende Runde noch nicht abgeschlossen ist, wird für die Setzliste der höhere Wert der beiden Teams der jeweils ausstehenden Spielpaarungen angesetzt.

1. Qualifikationsrunde 
An dieser Runde nahmen 60 Mannschaften teil.

 Auslosung: 14. Juni 2022 in Nyon
 Spieltermine: 5./6./7. und 12./14. Juli 2022

Folgende Paarungen wurden für die erste Qualifikationsrunde ausgelost:

|}

2. Qualifikationsrunde 
An dieser Runde nehmen 106 Mannschaften teil.

 Auslosung: 15. Juni 2022 in Nyon
 Spieltermine: 19./20./21. und 26./27./28. Juli 2022

Champions-Weg 
Am Champions-Weg der 2. Qualifikationsrunde nahmen 16 Mannschaften teil. Qualifiziert waren die drei Verlierer der Vorrunde und 13 der 15 Verlierer der 1. Qualifikationsrunde der UEFA Champions League 2022/23. Die zwei übrigen Verlierer dieser 1. Qualifikationsrunde der UEFA Champions League rückten durch Freilose direkt in die 3. Qualifikationsrunde der UEFA Europa Conference League vor.

Folgende Paarungen wurden für den Champions-Weg der zweiten Qualifikationsrunde ausgelost:

|}

Platzierungsweg 
Am Platzierungsweg der 2. Qualifikationsrunde nahmen 90 Mannschaften teil, bestehend aus 60 Neuzugängen gemäß Zugangsliste und den 30 Siegern der 1. Qualifikationsrunde.

Folgende Paarungen wurden für den Platzierungsweg der zweiten Qualifikationsrunde ausgelost:

|}

3. Qualifikationsrunde 
An dieser Runde nehmen 64 Mannschaften teil.

 Auslosung: 18. Juli 2022 in Nyon
 Spieltermine: 3./4. und 9./10./11. August 2022

Champions-Weg 
Am Champions-Weg der 3. Qualifikationsrunde nehmen ohne Aufteilung in gesetzte und ungesetzte Teams die acht Sieger der vorherigen Runde und zwei Mannschaften, die in der vorherigen Runde ein Freilos erhalten haben teil.

Folgende Paarungen wurden für den Champions-Weg der dritten Qualifikationsrunde ausgelost:

|}

Platzierungsweg 
Am Platzierungsweg der 3. Qualifikationsrunde nehmen 54 Mannschaften teil, bestehend aus neun Neuzugängen gemäß Zugangsliste und den 45 Siegern der 2. Qualifikationsrunde.

Folgende Paarungen wurden für den Platzierungsweg der dritten Qualifikationsrunde ausgelost:

|}

Play-offs 
Die vierte und letzte Qualifikationsrunde wird zwecks besserer Vermarktungschancen „Play-offs“ genannt.

An dieser Runde nehmen 44 Mannschaften teil.

 Auslosung: 2. August 2022 in Nyon
 Spieltermine: 17./18. und 23./25. August 2022

Champions-Weg 
Am Champions-Weg der Play-offs nehmen die fünf Verlierer des Champions-Wegs der 3. Qualifikationsrunde der UEFA Europa League 2022/23 als gesetzte Teams und die fünf Sieger der vorherigen Runde als ungesetzte Teams teil:

Folgende Paarungen wurden für den Champions-Weg der Play-offs ausgelost:

|}

Platzierungsweg 
Am Platzierungsweg der Play-offs nehmen 34 Mannschaften teil, bestehend aus fünf Neuzugängen gemäß Zugangsliste, den 27 Siegern der vorherigen Runde sowie zwei Verlierern des Pokalsieger- und Verfolgerwegs der UEFA Europa League 2022/23.

Folgende Paarungen wurden für den Platzierungsweg der Play-offs ausgelost:

|}

Gruppenphase 
Ab der Gruppenphase werden sämtliche Spiele zentral von der UEFA vermarktet, um höhere Werbeeinnahmen zu generieren.

Die Auslosung fand am 26. August 2022 statt. Die Gruppensieger qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale, die Gruppenzweiten bestreiten eine Zwischenrunde gegen die Gruppendritten der UEFA Europa League 2022/23.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Gruppe G

Gruppe H

Finalrunde

Zwischenrunde 
Für die Zwischenrunde wurden am 7. November 2022 in Nyon acht Paarungen je eines Gruppendritten der Europa League und eines Gruppenzweiten der Conference League gelost, wobei die Gruppenzweiten der Conference League das Hinspiel auswärts bestritten. Mannschaften eines Landesverbandes durften einander nicht zugelost werden.

Die Hinspiele fanden am 16. Februar, die Rückspiele am 23. Februar 2023 statt.

|}

Achtelfinale 
Für das Achtelfinale wurden am 24. Februar 2023 in Nyon acht Paarungen je eines Siegers der Zwischenrunde und eines Gruppensiegers der Conference League gelost, wobei die Gruppensieger der Conference League das Hinspiel auswärts bestritten. Mannschaften eines Landesverbandes durften einander nicht zugelost werden.

Die Hinspiele fanden grundsätzlich am 9. März, die Rückspiele grundsätzlich am 16. März 2023 statt. Abweichend hiervon fand das Hinspiel mit Beteiligung von Lazio Rom bereits am 7. März, das Rückspiel mit Beteiligung von Istanbul Başakşehir FK bereits am 15. März statt, um eine Terminüberschneidung mit den Europa-League-Teilnehmern AS Rom respektive Fenerbahçe Istanbul zu vermeiden.

|}

Viertelfinale 
Die Paarungen des Viertelfinales wurden am 17. März 2023 in Nyon durch offene Auslosung bestimmt. Die Hinspiele finden am 13. April, die Rückspiele am 20. April 2023 statt.

|}

Halbfinale 
Die Paarungen des Halbfinales wurden am 17. März 2023 in Nyon (mit der Viertelfinal-Auslosung) durch offene Auslosung bestimmt. Die Hinspiele finden am 11. Mai, die Rückspiele am 18. Mai 2023 statt.

|}

Finale 
Das Finale findet am 7. Juni 2023 in der Eden Aréna in Prag statt.

Beste Torschützen 
Nachfolgend sind die besten Torschützen der Europa-Conference-League-Saison (ohne die Qualifikationsrunden) aufgeführt. Die Sortierung erfolgt analog zur UEFA-Torschützenliste nach Anzahl der Tore, bei gleicher Trefferzahl werden diese Spieler alphabetisch sortiert. Fett geschriebene Spieler befinden sich mit ihren Vereinen noch im Wettbewerb.

Weblinks 
 Die UEFA Europa Conference League auf der Website der UEFA

Einzelnachweise 

2022
Fußballsaison 2022/23